Турнир «NHK Trophy 2013» — четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2013—2014. Проходил в Токио, Япония с 8 по 10 ноября 2013 года. Организатором турнира является Японская Ассоциация конькобежного спорта при поддержке ИСУ.

Соревнования проходили в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания 

2013 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2013/2014
Ноябрь 2013 года
Спорт в Японии в 2013 году